Суфиян Шамсутдинович Поварисов (29 августа 1924 — 2 июля 2016) — советский и российский татарский писатель, доктор филологических наук, профессор, народный писатель Башкортостана (2011). Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (1992) и Республики Татарстан (2004), Почётный работник высшего образования России (1997). Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей Башкортостана, член Союза писателей России.

Биография 
Родился в селе Тупеево Илишевского района Башкирской АССР.

Окончив семь классов школы, работал в колхозе. Будучи призван в августе 1942 года в ряды Красной Армии, служил командиром расчета 469-го отдельного минометного полка Ставки Верховного главнокомандования. С полком прошел с боями через Украину, Белоруссию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Германию. Май 1945-го встретил в Дрездене.

В 1951 году поступил на историко-филологический факультет Казанского государственного педагогического института.

После окончания института, в 1955—1958 годах работал директором Барсуковской школы Актанышского района Татарстана. С 1958 года работал сотрудником татарской газеты Кызыл тан, а с 1960 года — в Башкирском государственном университете, где занимается проблемами лингвистики.

Первое стихотворение С. Поварисова «Счастье» было опубликовано в 1953 году. Им были написаны им три лирические поэмы. Написал рассказы «Разве я не думаю», «Ордер», «Жалоба», повести «Люблю тебя жизнь», «Сюмбюль», «Годы молодые», «Дорога бессмертных», «Верю тебе!», «Мы ещё встретимся», роман «Судьба отверженных» .

Автор трилогии о классике татарской литературы Галимджане Ибрагимове, романов «Заря пророка», «На седьмом небе», «Трагедия». Также работал в драматургии. Он автор комедии «Карликовая звезда» — посвящена жизни абитуриентов, драмы «Свадебный подарок» о торговых работниках и «Зори родной деревни», пьес «Обещание», «Новая мелодия», «Красивая дама» и других.

Как учёный, он внёс большой вклад в изучение языка художественных произведений, стилистики литературного татарского языка.

В 2011 году ему было присвоено почётное звание «Народный писатель Республики Башкортостан» (2011).

Труды 
Суфиян Поварисов — автор около 40 книг и 300 научных трудов.

 Особенности стиля Г. Ибрагимова и изучение их в школе. — Уфа: БашГУ, 1974. — 200с.
 Изучение языка художественных произведений в школе. — Казань: Таткнигоиздат, 1978. — 140с.
 Система образных средств в художественной прозе Г. Ибрагимова (Лексика). — Уфа: БашГУ, 1978. — 110с.
 Язык и стиль прозы Г. Ибрагимова. — Уфа: БашГУ, 1979. — 50с.
 Изучение языка художественных произведений. — Уфа: БашГУ, 1980. — 45с.
 Система образных средств в художественной прозе Г. Ибрагимова (Фразеология). — Уфа: БашГУ, 1980. — 50с.
 Искусство художественного слова. — Казань: Таткнигоиздат, 1982. — 175с.
 Сравнительные конструкции в татарском языке. — Уфа: БашГУ, 1996. — 100с.
 Слово и художественная речь. — Уфа: Башкнигоиздат, 1997. — 110с.
 Люблю тебя, жизнь! Повесть. — Уфа, 1965 г.
 Язык мой — друг мой, язык мой — враг мой.
 Комедия.- Уфа, 1969 г. Ляйля с золотой звездочкой. Повесть. — Уфа, 1970 г.
 Дочь Урала. Пьеса. 1970 г. Карликовая звезда. Комедия. — Уфа, 1971 г.
 Дыхание земли. Повесть и очерки. — Уфа, 1975 г.
 Легенда о счастье. Очерки. — Уфа, 1983 г.
 Верю тебе. Повести. — Уфа, 1984 г.
 Пятеро партизан. Повесть. — Уфа, 1987 г.
 В чьих руках судьба деревни? Очерки. — Уфа, 1990 г.
 Не бросай меня! Повести. — Уфа, 1992 г.
 Судьбы и жертвы. Роман. — Уфа, 1996 г.
 Новая мелодия. Пьесы. — Казань. 1967 г.
 Изучение языка и стиля писателя в школе. — Уфа, 1974 г.
 Изучение языка художественных произведений. — Казань, 1978 г.
 Язык и стиль писателя. — Уфа, 1979 г.
 Искусство художественного слова. — Казань, 1982 г.
 Стилистика литературного языка. — Уфа, 1989 г.
 Язык художественных произведений. — Уфа, 1989 г.
 Особенности языка художественных произведений. — Уфа, 1992 г.
 Стилистические особенности художественно-изобрази¬тельных средств. — Уфа, 1993 г.
 Сравнения в татарском языке. — Уфа, 1996 г.
 Слово и художественная речь. — Уфа, 1997 г.
 Заря пророка. Роман. — Казань, 1999 г.
 На седьмом небе. Роман. — Казань, 1999 г.

Награды и премии 
 Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (1992).
 Почётный работник высшего образования России (1997).
 Народный писатель Республики Башкортостан (2011).
 Орден Славы III ст., Орден Отечественной войны II ст., медали

Примечания

Ссылки 
 оцифрованные произведения в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан
 на башкирском языке ; другие источники
 https://archive.is/20130706072546/http://encycl.bash-portal.ru/povarisov.htm
 http://libmap.bashnl.ru/node/376 
 http://posredi.ru/Doc/BashGU/p/povarisov.htm
 https://web.archive.org/web/20140222043615/http://www.istoki-rb.ru/archive.php?article=3008

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Писатели Башкортостана
Татарские писатели
Доктора филологических наук
Татарские драматурги